Гарань Олексій

 Гарань Олексій Васильович (* 1959) — український політолог, професор НаУКМА
 Гарань Олексій Федорович (* 1914 — † 1969) — Герой Радянського Союзу, в роки радянсько-німецької війни стрілець 936-го стрілецького полку (254-я стрілецька дивізія, 52-а армія, 2-й Український фронт)

Сторінки зі списками однофамільців-тезок